Madoui est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abdelaziz Madoui (1935-), ancien wali en Algérie ;
 Kheireddine Madoui (1977-), footballeur algérien.

Patronyme arabe